Shillington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Bedfordshire
 Shillington – miasto w stanie Pensylwania (USA)